Чёрная жемчужина:
 Чёрная жемчужина — аргентинский телесериал (1994).
 Чёрная жемчужина (корабль) — вымышленный корабль из серии фильмов «Пираты Карибского моря» (2003—2017).
 Чёрная жемчужина — польский фильм (1934). Режиссёр: Михал Вашиньский.
 Чёрная жемчужина — турецкий телесериал (2017).